Собрейро () — португальська власна назва.

Топоніми

Собрейро-де-Байшу — парафія.